Niekursko – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Trzcianka
 Niekursko – osada leśna w województwie wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Trzcianka